Nom de dos emperadors romans d'Orient coneguts com:
 Constantí IV
 Constantí VI